145-я дивизия:
 145-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 145-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году
 145-я мотострелковая дивизия (в 1951—1962 гг. — 145-я горнострелковая дивизия)
 145-я дивизия (Китай)
 145-я дивизия (Япония)

de:145. Division